Флаг бразильского города Рио-де-Жанейро был учреждён 8 июля 1908 года.

История 
Флаг был принят 8 июля 1908 года и с тех пор мало изменился. Некоторые изменения были внесены в период с 1960 по 1975 год, когда муниципалитет 
Рио-де-Жанейро был известен как штат Гуанабара. Флаг выполнен на основе флага российского флота с некоторыми изменениями.

Описание 
Флаг города Рио-де-Жанейро или флаг Святого Себастьяна Рио-де-Жанейро представляет собой прямоугольное полотнище белого цвета с синим андреевским крестом.
В центре расположен герб города в красном цвете, занимает одну шестую часть общей площади флага.

Геральдические цвета герба на щите отличаются от традиционного герба, у которого есть лазоревое поле, золотая армиллярная сфера, пересечённая тремя золотыми 
стрелами Святого Себастьяна и красный фригийский колпак. По обе стороны герба расположены щитодержатели — красные дельфины с хвостами, увенчанными ветвями лавра и дуба. Щит венчает красная пятибашенная корона.

Синий и белый цвета флага символизируют португальское происхождение города, это были традиционные цвета португальской монархии, принятой 
начиная с создания графства Португалии в 1097 году. 
Красный цвет на флаге Рио-де-Жанейро символизирует кровь, пролитую Святым Себастьяном, покровителем города, также кровь, пролитую основателем города 
Эштасиу ди Са и ранними поселенцами Рио-де-Жанейро.

Примечания

См. также 
 Герб Рио-де-Жанейро
 Флаги Бразилии

Флаги Бразилии
Рио-де-Жанейро